Пашко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пашко Водица (1882—1966) — албанский православный иерарх, архиепископ Тиранский, отец Иосифа Пашко, дед Грамоза Пашко.
 Пашко, Грамоз (1955—2006) — албанский экономист и антикоммунистический политик, сын Иосифа Пашко.
 Пашко, Иосиф (1918—1963) — албанский коммунистический политик, отец Грамоза Пашко.
 Пашко, Николай Александрович (1908—?) — украинский советский государственный деятель, исполняющий обязанности председателя Киевской городской рады в 1937—1938 годах. См. также 
 Пашки
 Пашков